Майорга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 150,50 км². Население — 1963 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Известные жители 
 Торибио Альфонсо де Могровехо — судья испанской Инквизиции и Архиепископ города Лима.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида